Une dénomination religieuse est un sous-groupe à l'intérieur d'une religion qui opère sous un nom, une tradition et une identité communs.

Terminologie 
Dans une approche de pluralisme, le terme dénomination représente un regroupement religieux autonome dans une religion .

Hindouisme 
Dans l'hindouisme, une dénomination peut faire référence shivaïsme, le shaktisme et le Vaishnava .

Judaïsme 
Dans le judaïsme, une dénomination peut faire référence au orthodoxe, Massorti, libéral, reconstructionniste .

Christianisme 
L’appellation dénomination chrétienne est parfois utilisée pour parler des principales branches du christianisme, soit le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme (avec sa branche évangélique)
. Le christianisme orthodoxe est organisé en Églises autocéphales indépendantes les unes des autres d’un point de vue juridique et spirituel. Le protestantisme, spécialement sa branche évangélique, est composé de diverses dénominations qui sont autonomes, même si la majorité a des liens de coopération avec d’autres dénominations au niveau national et mondial  .

Islam 
Dans l'islam, une dénomination peut faire référence au sunnisme et au chiisme .

Notes et références 

Religion